Roberto I Bruce (en inglés: Robert the Bruce; 11 de julio de 1274-7 de junio de 1329) fue rey de Escocia de 1306 a 1329.

Primeros años 

Noble escocés, era hijo de Roberto VI Bruce (tataranieto del rey David I de Escocia) y de Marjorie, Condesa de Carrick, hija de Niall (o Neil), Conde de Carrick. Por lo tanto Bruce heredó de su madre el Condado de Carrick y de su padre un linaje real que le daría derecho al trono de Escocia. Aunque se conoce su fecha de nacimiento, el lugar de su nacimiento es menos cierto y se sostienen diversas teorías. 

Muy poco se sabe de su juventud. Pudo haber sido enviado a educarse con una familia local, como era la costumbre. Podemos presumir que Bruce aprendió todos los idiomas de su linaje y de la nación y es casi seguro que dominaba el francés gálico y normando y el latín. Aunque no hay pruebas directas, es muy probable que también supiera inglés. La primera referencia escrita sobre él en la historia se encuentra en una lista de testigos de una carta escrita por Alasdair MacDomhnaill, Señor de Islay. Su nombre aparece en compañía del Obispo de Argyll, el vicario de Arran, un empleado de Kintyre, su padre y una serie de notarios del Carrick gálico. 

En 1292, la Corona de Escocia fue cedida a su pariente lejano, Juan de Baliol. Bruce lo consideró injusto. A su juicio, se impidió que la rama de su familia tomara el lugar que les correspondía en el trono de Escocia. Poco después, su abuelo, Roberto Bruce, V Señor de Annandale, cedió su señorío a Roberto VII Bruce, el padre de Bruce. Roberto VII ya había cedido el Condado de Carrick a Roberto Bruce, su hijo, el día de la muerte de su esposa en 1292, con lo que Roberto Bruce, Señor de Carrick, y su padre se unieron a la causa de Eduardo I de Inglaterra contra Baliol. 

En 1295, Roberto se casó en primeras nupcias con Isabella de Mar, hija de Domhnall I, Conde de Mar y de su esposa Helen.

Inicio de la Guerra de Independencia 

En agosto de 1296, Bruce y su padre juraron lealtad a Eduardo I de Inglaterra en Berwick-upon-Tweed, pero el joven Roberto se sumaría a la rebelión escocesa contra el rey Eduardo al año siguiente. Ese mismo año su esposa, Isabella de Mar, murió tras dar a luz a su hija, Marjorie Bruce.

Cuando William Wallace renunció como Guardián de Escocia después de la batalla de Falkirk, fue sucedido por Roberto Bruce y John Comyn, pero no pudieron superar sus diferencias personales del pasado, ya que este último era sobrino de Juan de Baliol. En 1299, William Lamberton, Obispo de St Andrews, fue nombrado tercer guardián, neutral, para tratar de mantener el orden entre Bruce y Comyn. Al año siguiente, Bruce dimitió como Guardián y fue sustituido por Sir Gilbert, I Señor de Umfraville.

En mayo de 1301, Gilbert de Umfraville, Comyn y Lamberton también dimitieron como guardianes y fueron reemplazados por Sir John de Soules como único Guardián. Soules fue nombrado en gran medida porque no era partidario de Bruce ni de Comyn. 

En julio, el rey Eduardo I inició su sexta campaña en Escocia, aunque infligió poco daño a los escoceses. En enero de 1302 se acordó una tregua de nueve meses. 

Hubo rumores de que Juan de Baliol volvería a recuperar el trono de Escocia. Soules apoyó su regreso como rey, al igual que la mayoría de los demás nobles, pero si esto se producía llevaría a Bruce a perder toda posibilidad de ganar el trono.

En 1302 Bruce se casó en segundas nupcias con Isabel de Burgh, hija de Richard de Burgh, II Conde de Úlster.

Mientras Inglaterra y Escocia acordaban varios tratados, William Wallace fue finalmente capturado cerca de Glasgow y ejecutado el 23 de agosto de 1305.

Coronación como rey de Escocia 

La ambición de Bruce al trono podía verse frustrada en favor de John Comyn. Comyn había sido mucho más firme en su oposición a Inglaterra, era el más poderoso noble de Escocia y se relacionó con los nobles más pudientes de ambos países. También podía apelar a otros argumentos para reclamar el trono de Escocia, como su ascendencia celta de la antigua monarquía y el hecho de ser el sobrino de John Balliol. Para neutralizar esta amenaza, Bruce le invitó a una reunión en virtud de una tregua en Dumfries el 10 de febrero de 1306.

Bruce atacó a Comyn ante el altar mayor de la iglesia del monasterio Greyfriars y huyó. Al ser informado de que Comyn había sobrevivido a su ataque, dos de los seguidores de Bruce, Roger de Kirkpatrick y John Lindsay, volvieron a la iglesia y mataron a Comyn. Bruce fue excomulgado por este crimen, que condujo finalmente a la excomunión de los Barones que le habían apoyado y, a continuación, a la excomunión de todo el país. Al darse cuenta de que la "suerte estaba echada" y que no tenía más alternativa que convertirse en el rey o en un fugitivo, Bruce afirmó su pretensión a la corona escocesa. Fue coronado como Roberto I en Scone, cerca de Perth, el 27 de marzo, por Isabella MacDuff, condesa de Buchan. Aunque ya era rey, Bruce todavía no tenía un Reino, y sus esfuerzos por obtenerlo no dieron fruto hasta después de la muerte del rey Eduardo I.

De Scone a Bannockburn 

En junio de 1306 Bruce fue derrotado en la Batalla de Methven y, en agosto, fue sorprendido en Strathfillan, donde se había refugiado. Las damas de su familia fueron enviadas a Kildrummy en enero de 1307. Bruce, casi sin seguidores, huyó a la isla de Rathlin frente a la costa septentrional de Irlanda. 

Las fuerzas del rey Eduardo I marcharon de nuevo al norte en la primavera. Bruce fue capturado en un santuario en Tain y su hermano Nigel fue ejecutado. Pero el 7 de julio, el rey Eduardo I murió, dejando a su débil hijo Eduardo II de Inglaterra en el trono. Bruce y sus seguidores escoceses regresaron a la península, en febrero, en dos grupos. Uno, dirigido por él mismo y por su hermano Edward, inició una guerra de guerrillas en el suroeste de Escocia. El otro, al mando de los hermanos Alexander y Thomas, se dirigió un poco más al sur en Loch Ryan, pero éstos pronto fueron capturados y ejecutados. En abril Bruce obtuvo una pequeña victoria sobre los ingleses en la Batalla de Glen Trool, antes de derrotar a Aymer de Valence, II conde de Pembroke en la Batalla de la colina de Loudoun.

En marzo de 1309, Roberto celebró su primer Parlamento en St Andrews, y al año siguiente, el clero de Escocia reconoció a Bruce como rey en un consejo general. El apoyo que le dio la Iglesia a pesar de su excomunión tenía gran importancia política. En la primavera de 1314, el hermano de Bruce sitió el castillo de Stirling.

Con la batalla de Bannockburn, Bruce garantizó la independencia escocesa.

Liberada de las amenazas inglesas, Escocia envió tropas para invadir el norte de Inglaterra y lanzó incursiones en Lancashire y Yorkshire.

Muerte 

Roberto Bruce murió el 7 de junio de 1329 en Cardross. Se cree que había sufrido durante algunos años la lepra, al igual que lo había hecho su padre, de forma hereditaria, pero esto ha sido cuestionado, planteándose como alternativas que hubieran padecido realmente sífilis o psoriasis.

Tras su muerte, sus compañeros de armas encabezados por sir James Douglas quisieron cumplir su deseo de que su corazón reposara en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en Tierra Santa. Los caballeros escoceses pasaron por España llevando su corazón embalsamado en una pequeña urna de plata. En la batalla de Teba, Málaga, en la que participaron, Douglas, que llevaba el corazón de su rey colgado al cuello, al verse irremediablemente rodeado de enemigos lo lanzó para ponerlo a salvo de los mismos exclamando: «Ahora muéstranos el camino, ya que venciste, y yo te seguiré o moriré». Tras ser capturados tanto su cuerpo como el corazón, el rey musulmán Muhammed IV fue advertido de que el último pertenecía al rey de Escocia, y se los envió a Alfonso XI de Castilla. Tanto el corazón como el cuerpo fueron llevados de vuelta a Escocia, siendo inhumados en la abadía de Melrose.

El rey Roberto Bruce es considerado como una figura de respeto y gran relevancia para algunas obediencias masónicas que vinculan al origen de la francmasonería con la supervivencia de los Caballeros Templarios. Hasta el momento, dicha hipótesis no se ha podido demostrar históricamente, aunque crónicas medievales tanto escocesas como inglesas afirman que 432 templarios participaron con el rey Roberto I en la batalla de Bannockburn.

Familia y descendientes 

Casado en primeras nupcias con Isabella de la Mar, tuvo una hija:
 Marjorie, casada con Walter Estuardo, VI Gran senescal de Escocia. Ambos fueron padres del futuro rey Roberto II de Escocia.

Casado en segundas nupcias con Isabel de Burgh, tuvo cuatro hijos:
 David, que sería sucesor de Roberto.
 Juan, que murió en la infancia.
 Matilde, que se casó con Thomas Isaac y murió en Aberdeen el 20 de julio de 1353.
 Margarita, que se casó con Guillermo de Moravia, el Quinto Conde de Sutherland, en 1345.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Escocia
Excomulgados por la Iglesia católica
Guardianes de Escocia
Escoceses de las guerras de independencia de Escocia
Católicos de Escocia
Roberto I de Escocia